Pleurobranchidae är en familj av snäckor. Enligt Catalogue of Life ingår Pleurobranchidae i ordningen Notaspidea, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Notaspida, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pleurobranchidae 23 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Pleurobranchidae